Во́йвож (устар. Вой-Вож) — гидроним, распространённый преимущественно в Республике Коми. С коми переводится как «северный приток», от вой «ночь», «север», «северный» и вож «приток» и производные от него топонимы:

Реки
 Войвож (приток Безволосной)
 Войвож (приток Берёзовки)
 Войвож (приток Большого Аранца)
 Войвож (приток Большой Вольмы)
 Войвож (приток Большой Вяткины)
 Войвож (приток Большой Сойю)
 Войвож (приток Большой Шердыны)
 Войвож (приток Вежаю)
 Войвож (приток Верхнего Одеса)
 Войвож (приток Вой-Кузоба)
 Войвож (приток Волоковки)
 Войвож (приток Вуктыла)
 Войвож (приток Вычегды)
 Войвож (приток Динъёля)
 Войвож (приток Искавожа)
 Войвож (приток Коблы)
 Войвож (приток Козлаю)
 Войвож (приток Кушвожа)
 Войвож (приток Куи)
 Войвож (приток Кыръюги)
 Войвож (приток Лёк-Лёсы)
 Войвож (приток Лемъю)
 Войвож (приток Лиственничной)
 Войвож (приток Лопъю)
 Войвож (приток Лузы)
 Войвож (приток Лыханью)
 Войвож (приток Малого Аранца)
 Войвож (приток Малой Кожвы)
 Войвож (приток Мишъёль)
 Войвож (приток Палью)
 Войвож (приток Пожега, притока Выми)
 Войвож (приток Пожега, притока Вычегды)
 Войвож (приток Помоза)
 Войвож (приток Пытыръю)
 Войвож (приток Ропчи)
 Войвож (приток Рысь-Кедвы)
 Войвож (приток Сырвожа)
 Войвож (приток Седмеса)
 Войвож (приток Седъю)
 Войвож (приток Улыс-Койю)
 Войвож (приток Чубъю)
 Войвож (приток Чути)
 Войвож (приток Ыджыд-Сунаёль)
 Войвож (приток Яренги)

устаревшие
 Вой-Вож (приток Дресвянки)
 Вой-Вож (приток Ухты)
 Вой-Вож (приток Чувки)
 Вой-Вож (приток Энтюшъю)

Другое
 Войвож (посёлок городского типа)

Примечания